Джэкоб Мхафиси Кена (; 1925 или 1926 — 25 сентября 2016) — политический деятель Лесото, один из руководителей Коммунистической партии Лесото.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил сельскохозяйственный колледж. Работал на золотых приисках в ЮАС. В 1943—1944 годах служил в британской армии на Ближнем Востоке. В 1951—1962 годах работал в сельскохозяйственном департаменте. Состоял в прогрессивной партии Африканский конгресс Басутоленда со времени её основания в 1952 году, но вскоре стал коммунистом. В 1962 году участвовал в подготовке и работе учредительного съезда КП Лесото. С октября 1962 года член ЦК КП Лесото, а в октябре 1964 — марте 1967 годов — член Политбюро и секретарь ЦК КП Лесото, в марте 1967 года — генеральный секретарь ЦК КП Лесото. После запрещения КП Лесото, в феврале 1970 года был арестован, пробыв в заключении до 1972 года, и до 1974 года — под надзором полиции. Принимал активное участие в профсоюзном движении.

Примечания

Литература 
 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. — 4-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1988. — с. 568
 S’khulumi Ntsoaole. Mokhafisi Jacob Kena: Celebrating the Life of a Communist, Leader and Teacher — A Reference for Political Scholars and Students in the New Millennium. — VDM Verlag Dr. Müller, 2010. — 148 p.

Коммунисты Лесото
Профсоюзные деятели ЮАР